Yaka – specie dell'universo immaginario di Guerre stellari
 Yaka – gruppo etnico dell'Africa centrale
 Lingua yaka